Estilo Regencia puede referirse a:
 Cualquier estilo asociado a cualquier regencia, especialmente:
 Estilo Regencia (Francia)
 Estilo Regencia (Reino Unido)